Folies Bergère (París)
 Folies Bergère (Barcelona)
 Folies Bergère (Mèxic)